Саманта Стосур та Чжан Шуай виграли турнір минулого року, але цьогоріч вирішили не грати разом. Партнеркою Стосур стала Латіша Чжань, але ця пара поступилася дуету  Като Мію / Алділа Сутджяді у першому колі. Патрнеркою Чжан стала Марта Костюк. Ця пара поступилася в третьому колі Дезіре Кравчик та Демі Схюрс.

Елісе Мертенс, Катержина Сінякова, Олена Остапенко та Джуліана Олмос перед початком турніру претендували на те, щоб замінити  Коко Гофф на верхньому щаблі парного рейтингу й отримати право називатися першою ракеткою світу в парній грі. Гофф втратить чільну позицію в рейтингу після поразки в першому колі, а повернення на верхній щабель забезпечила собі Катержина Сінякова.

Сінякова та Барбора Крейчикова стали першою жіночою парою (і третьою та четвертою жінкою після Джиджі Фернандес та Пем Шрайвер), що зуміла завершити супер шолом (виграти всі турніри Великого шолома, Олімпійські ігри та завершальний турнір року) за кар'єру в парній грі.

Уперше на першості США застосовується тайбрейк до 10 очок.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
  Маріє Боузкова /  Лаура Зігемунд → їх замінили  Хань Сіньюн /  Євгенія Родіна
  Луціє Градецька /  Санія Мірза → їх замінили  Луціє Градецька /  Лінда Носкова
  Ангеліна Калініна /  Олена Рибакіна → їх замінили  Кетрін Гаррісон /  Інгрід Ніл
  Анетт Контавейт /  Шелбі Роджерс → їх замінили  Алісія Барнетт /  Олівія Ніколлз
  Ясмін Паоліні /  Мартіна Тревізан → їх замінили  Ван Сіньюй /  Чжу Лінь

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка

Women's Doubles
US Open - Women's Doubles